Чемпион по боксу в минимальном весе — титул, присуждаемый спортсменам-боксёрам.

В настоящее время титул могут присуждать
 Всемирная боксёрская ассоциация (ВБА, WBA) (ранее NBA), основанная в 1921 году,
 Всемирный боксёрский совет (ВБС, WBC), основанный в 1963 году,
 Международная боксёрская федерация (МБС, IBF), основанная в 1983 году
 Всемирная боксёрская организация (ВБО, WBO), организованная в 1988 году.

 Международная боксёрская организация (МБО, IBO),  пятая по значимости боксёрская организация, основанная в 1988 году.                                                                    До появлении организаций титул присуждался абсолютный.

Ссылки 
 Официальный сайт WBA
 Официальный сайт WBC
 Официальный сайт IBF
 Официальный сайт WBO

Минимальный
Минимальный